The Antlers — американская группа из Нью-Йорка, играющая инди-рок.

История 
Первоначально The Antlers был сольным проектом вокалиста и гитариста Питера Силбермана. Он самостоятельно написал два первых альбома проекта: Uprooted и In the Attic of the Universe. После того как в состав вошли Майкл Лернер и Дарби Чиччи, The Antlers стал группой. Вместе они записали два мини-альбома: Cold War и New York Hospitals. Песни, написанные Силберманом, составили полноформатный альбом Hospice, выпущенный самостоятельно в марте 2009 года и переизданный 18 августа того же года на лейбле Frenchkiss Records, после того как музыканты подписали контракт с этой фирмой. Пластинка получила положительные отзывы критиков и была включена в списки лучших альбомов года в нескольких изданиях.

В 2010 году The Antlers выступали на фестивалях Primavera Sound в Барселоне, Osheaga в Монреале, Lollapalooza в Чикаго и играли на разогреве у The National.

В 2011 году вышел альбом Burst Apart: 9 мая в Европе и Японии на Transgressive Records и на следующий день в США на Frenchkiss Records.

Состав 
 Питер Силберман — вокал, гитара, губная гармоника, арфа, аккордеон, клавишные
 Майкл Лернер — ударные, перкуссия
 Дарби Чиччи — клавишные, труба, банджо

Дискография

Студийные альбомы 
 Uprooted (выпущен самостоятельно, 2006)
 In the Attic of the Universe (Fall Records, 6 ноября 2007)
 Hospice (выпущен самостоятельно, март 2009; Frenchkiss Records, 18 августа 2009)
 Burst Apart (Frenchkiss Records, Transgressive Records 2011) [в США № 82, в Великобритании № 167]

Мини-альбомы 
 Cold War (2007)
 New York Hospitals (2008)
 (together) (2011)
 Undersea (ANTI- Records, 24 июля 2012)

Синглы 
 «Two» (22 июня 2009)
 «Bear» (16 ноября 2009)
 «Sylvia» (22 марта 2010)

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 The Antlers на Allmusic

Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка